Дроздовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дроздовская волость (Семёновский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Семёновский уезд
 Дроздовская волость (Великолукский уезд) — в составе Псковской губернии, Великолукский уезд
 Дроздовская волость (Нежинский уезд) — в составе Черниговской губернии, Нежинский уезд